Pteroeides är ett släkte av koralldjur. Pteroeides ingår i familjen Pennatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Pteroeides